Jim Driscoll ist der Name folgender Personen:

* Jim Driscoll (Boxer) (1880–1925), walisischer Boxer 
 Jim Driscoll (Leichtathlet) (* 1965), US-amerikanischer Hammerwerfer